Paul Dumont peut désigner:
 Paul Dumont (1829-1886), un journaliste, archiviste, critique et bibliophile français du  dont le pseudonyme est Armand Baschet ;
 Paul Dumont, un historien français de la Turquie ;